1.B hrvatska rukometna liga je bila liga drugog ranga hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 1993./94. Sastojala se od dvije skupine - Jug i Sjever.

Ljestvice i rezultati

Jug

Sjever

Doigravanje za 1.A ligu

Izvori 
 Jurica Gizdić: "RK Solin - 50 godina rukometa u Solinu", Solin, 2006., str. 91-92
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1994/1995, Zagreb, 1994.

Poveznice 
 1.A HRL 1993./94.
 2. HRL 1993./94.

1993-94
m-1B